Нарат-Елга — топоним в России:
 Нарат-Елга — село в Бакалинском районе Республики Башкортостан;
 Нарат-Елга — село в Чистопольском районе Республики Татарстан.